Sphinx du chèvrefeuille est un nom vernaculaire qui peut désigner deux espèces différentes de papillons de la famille des Sphingidae :
 en Europe, il désigne Hemaris fuciformis, une espèce répandue en Eurasie, également connue sous le nom vernaculaire de « Sphinx gazé » ;
 au Canada, il désigne Hemaris diffinis, une espèce répandue en Amérique du Nord.

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Sphingidae
Nom d'insecte ambigu